Пономарёв, Игорь: 
 Пономарёв, Игорь Анатольевич (род. 1960) — советский футболист, азербайджанский тренер.
 Пономарёв, Игорь Маратович (1965—2006) — председатель Комитета Международной морской организации.
 Пономарёв, Игорь Николаевич (1931—2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.